Лешиле () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Тею.
 Лешиле () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Шимніку-де-Сус.